Аманітин загальна назва токсичних циклічних пептидів, що містяться в грибах роду Amanita та деяких інших (наприклад Galerina, зокрема G. marginata). Аманітини є частиною більшої групи токсинів відомих під назвою аматоксини, що складається принаймні з восьми сполук. Схематичною послідовністю усіх аматоксинів є: Ile-Trp-Gly-Ile-Gly-Cys-Asn-Pro.

Термін аманітин може означати одну із наступних сполук:
 альфа-аманітин
 бета-аманітин
 гамма-аманітин
 епсилон-аманітин